Акса́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Лангедок — Руссильон. Департамент коммуны — Од. Административный центр кантона Акса. Округ коммуны — Лиму.

Код INSEE коммуны — 11021.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 696 человек.

Экономика 
Акса — туристический центр (рафтинг, гребля на каноэ, конный спорт, горный велосипед, альпинизм). С июня по сентябрь действует открытый бассейн с великолепным видом на горы.

В 2007 году среди 436 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 302 были экономически активными, 134 — неактивными (показатель активности — 69,3 %, в 1999 году было 64,8 %). Из 302 активных работали 263 человека (161 мужчина и 102 женщины), безработных было 39 (10 мужчин и 29 женщин). Среди 134 неактивных 35 человек были учениками или студентами, 46 — пенсионерами, 53 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Виадук 1900 года
 Мост
 Церковь, построенная в 1630 году

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Од